Branner ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Christian Branner (1903–1966), dänischer Schriftsteller

 Karl Branner (1910–1997), deutscher Kommunalpolitiker (OB von Kassel)
 Martin Branner (1888–1970), US-amerikanischer Comiczeichner
 Regina Branner (1931–2017), österreichische Kugelstoßerin, Fünfkämpferin und Speerwerferin